El nombre común rana andina puede corresponder a tres especies diferentes:

Dendropsophus labialis, también llamada «rana sabanera», que habita en Colombia.
Hyloscirtus jahni, llamada «rana andina de Jahn», que habita en Venezuela.
Hyloscirtus lascinius, llamada «rana andina del Tama», que habita en ambos países.